Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Gallatin () :
le comté de Gallatin, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Gallatin, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Gallatin, situé dans l'État du Montana.